Суслонгер:

 Суслонгер — посёлок городского типа в Звениговском районе Республики Марий Эл России.
 Суслонгер — станция Казанского региона обслуживания Горьковской железной дороги РЖД.